Ла Закатоса има више значења:

 Ла Закатоса (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Закатоса, Микаре (Пиједрас Неграс), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Закатоса (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Закатоса (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Закатоса (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Закатоса (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Закатоса (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Закатоса (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику